Académique peut désigner :
 académique, un collant de danse qui recouvre le corps des pieds jusqu'aux poignets et au cou.

Voir aussi 
 Art académique, un courant artistique du milieu du XIX siècle